Vanderburch est un nom de famille flamand notamment porté par :
 Dominique Joseph Vanderburch (1722-1785), peintre français ;
 Louis-Émile Vanderburch (1794-1862), écrivain français, petit-fils du précédent.